Huismerk (heraldiek), aan de heraldiek verwant teken waarmee een boerderij of familie en de daarbij behorende bezittingen worden herkend
Huismerk (product), een merk dat door een detaillist (vaak een supermarktketen) gevoerd wordt